La pandemia de enfermedad por coronavirus en Sonora, estado de México, inició el 16 de marzo de 2020. Hasta el día 23 de mayo se registraron 73,761 casos confirmados, 66,697 recuperados y 6,304 fallecidos.

Cronología

Marzo 
16 de marzo: El primer caso confirmado de la COVID-19 se reportó en Hermosillo, el caso confirmado fue Audomaro Pérez, bajista del Grupo Yndio, el grupo había estado de gira en los Estados Unidos.

Abril 
4 de abril: El gobierno de Sonora reportó su primer fallecido por la COVID-19, el fallecido fue una mujer de 29 años residente de Magdalena de Kino que ya padecía diabetes mellitus, se informó que se confirmó caso positivo en coronavirus a la occisa posterior a una autopsia, hasta ese día se registró 29 nuevos casos.

Mayo 
11 de mayo: Se reportó 466 casos en el estado en total.

21 de mayo: Se reportó 1.020 nuevos casos y 49 fallecidos.

Junio

Estadísticas

Referencias 

Historia del estado de Sonora
Sonora